Вест Сејлем има више значења:
 Вест Сејлем (Висконсин)
 Вест Сејлем (Илиноис)
 Вест Сејлем (Охајо)